Мартын Рудольфович Ланганс (наст. имя Мартин Вильгельм Ланганс; , Херсон — , Санкт-Петербург) — революционный деятель России, член Исполнительного комитета партии «Народная воля».

Биография 
Родился в семье учителя, гражданина Пруссии. Учился в 1871—1872 гг. в Петербургском технологическом институте. В 1873 году примыкал в Одессе к кружку Ф. В. Волховского. В июне 1874 году с целью пропаганды открыл бондарную мастерскую в Верхнеднепровском уезде.

Арестован в том же году, по процессу 193-х оправдан.

28 апреля 1879 года вторично арестован в Киеве под фамилией Петрова. 30 апреля отправлен в Мценскую тюрьму; был под арестом по делу А. К. Соловьева (1879), а в декабре 1879 года, как иностранный подданный, выслан за границу.

Летом 1880 года вернулся в Петербург, вошел в Исполнительный комитет «Народной Воли». Участвовал в подготовке покушения на Александра II летом 1880 года в Санкт-Петербурге. Работал в подкопе на Малой Садовой.

Арестован 21 апреля 1881 года в Киеве вместе с Якимовой А. В. и Морейнис Ф. А. По процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости от туберкулёза.

Жена и сын 
Жена — Якимова Анна Васильевна.
Сын — Мартын (род. 13 октября 1881 года в Доме предварительного заключения, Санкт-Петербург).

Ссылки 
 http://slovari.yandex.ru/
 http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/langans.html

Народовольцы
Заключённые Петропавловской крепости
Умершие в Петропавловской крепости
Умершие от туберкулёза
Приговорённые к смертной казни
Родившиеся в Херсонском уезде